Antti Aalto (ur. 2 kwietnia 1995 w Kitee) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Kiteen Urheilijat. Uczestnik mistrzostw świata, olimpijczyk, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cup zadebiutował 8 sierpnia 2012 w Kuopio, zajmując 15. miejsce. Na tej samej skoczni, 10 sierpnia zadebiutował w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego, gdzie zajął 29. lokatę. 29 listopada 2012 wystąpił w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Ruce, został jednak w nich zdyskwalifikowany. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013 oraz 2015.

31 stycznia 2016 w Sapporo zadebiutował w konkursie indywidualnym Pucharu Świata, zajmując 48. pozycję. 28 stycznia 2017 zajął wraz z reprezentacją Finlandii 7. miejsce w drużynowym konkursie PŚ w Willingen. Wystartował w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017 w Lahti, gdzie zwyciężył w kwalifikacjach do konkursu na skoczni dużej. W konkursach głównych nie osiągnął jednak sukcesów, plasując się w czwartej dziesiątce (38. na skoczni normalnej i 31. na obiekcie dużym). W rywalizacji drużynowej, w której też wziął udział, Finowie uplasowali się na 6. pozycji.

W 2017 zdobywał punkty Letniego Grand Prix, zajmując między innymi 10. pozycję w zawodach w Hakubie. Punkty Pucharu Świata w rywalizacji indywidualnej po raz pierwszy zdobył 19 listopada 2017 w Wiśle, gdzie zajął 28. miejsce. W sezonie 2017/2018 jeszcze czterokrotnie zajmował w tym cyklu miejsca w trzydziestce. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2018, gdzie zajął 32. miejsce indywidualnie i 8. w drużynie, a także na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018, na których indywidualnie znalazł się na 50. pozycji na skoczni normalnej i 37. na dużej, a w drużynie zajął 8. lokatę.

17 listopada 2018 w otwierających sezon 2018/2019 Pucharu Świata zawodach w Wiśle, po raz pierwszy zajął miejsce w czołowej dziesiątce konkursu indywidualnego tego cyklu, plasując się na 7. pozycji. W dalszej części sezonu regularnie zdobywał punkty, a najwyżej sklasyfikowany został 2 grudnia w Niżnym Tagile, na 6. lokacie. W klasyfikacji generalnej cykl zakończył na 25. miejscu z 288 punktami. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019. Indywidualnie był 31. na skoczni dużej i 47. na normalnej, a w drużynie – 10. w zespole męskim i 11. w mieszanym.

W Pucharze Świata 2019/2020 punkty zdobywał głównie w drugiej połowie sezonu, najczęściej zajmując miejsca w trzeciej dziesiątce. Najwyżej sklasyfikowany został w rozgrywanym 15 lutego 2020 konkursie na skoczni mamuciej w Bad Mitterndorf, gdzie zajął 6. pozycję. W klasyfikacji generalnej sezon zakończył na 32. lokacie ze 133 punktami, zaś w Pucharze Świata w lotach narciarskich 2019/2020 znalazł się na 7. miejscu z 64 punktami.

W sezonie 2020/2021 Pucharu Świata najwyżej sklasyfikowany był na 19. miejscu, w styczniowych zawodach w Bischofshofen oraz Zakopanem. Na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2020 zajął 16. pozycję indywidualnie oraz 8. w drużynie. Na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021 indywidualnie był 27. na skoczni normalnej oraz 31. na dużej, a w drużynie męskiej zajął 9. miejsce.

W sezonie 2021/2022 Pucharu Świata tylko dwukrotnie zdobył punkty – w styczniu 2022 był 23. w Titisee-Neustadt, a w lutym 17. w Lahti. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022, na których zajął 12. miejsce na skoczni normalnej oraz 17. na dużej indywidualnie. Wystartował też na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2022, gdzie był 28. indywidualnie i 7. w drużynie.

Stawał na podium mistrzostw Finlandii. Zimą w 2017 zdobył brązowy medal w konkursie indywidualnym na skoczni średniej, a w 2020 zwyciężył na skoczni normalnej. Latem w 2018 został mistrzem kraju na skoczni dużej, a w 2019 oraz 2020 zdobył srebrny medal.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Aalto na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Aalto na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Aalto na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Aalto na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 12 marca 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 11 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2021

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1995
Fińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022